Лінія життя — у хіромантії — діагональна лінія, яка відділяє великий палець від решти долоні. За відсутності лінії долі людина може прожити цікаве життя, але не буде відчувати бажання здійснити свою мрію або досягти успіху в конкретній галузі діяльності. Його можна порівняти з кораблем без керма, якого носить плином то в один бік, то в інший. Лінію долі зрідка можна побачити на руках злочинців, алкоголіків, наркоманів, соціальних ізгоїв. Важливо звернути увагу на те місце на долоні, звідки виникає лінія долі. Якщо цей простір великого пальця або безпосередньо лінія життя, то на долю людини робить сильний вплив його сім'я. Отримане виховання, світогляд визначає його долю і його рішення. Якщо лінія долі починається ближче до середини долоні, то це вказує на незалежність особистості. Така людина, з самого раннього віку самостійно приймає рішення, цінує власну незалежність, завжди воліє все роби ти по-своєму. Вона не терпить будь-якого контролю та обмежень з боку інших людей. Також може мати місце вказівки на те, що у неї відсутня сім'я, або родичі далекі один від одного. У тому випадку, коли початок лінії долі розташовується, наближаючись до ребра долоні, незалежність набуває для людини більш серйозне значення. Така особистість присвятить себе професії або діяльності, пов'язаної з розвитком суспільства. Лінія долі називається діагональною, якщо її «витік» знаходиться на зап'ястку. Можна зробити висновок про те, що людина вже з моменту народження має чітко поставлену мету. Вона знає, чим вона буде займатися, йому зрозуміло напрямок і відомі способи досягнення своєї мети. Для визначення долі важливо враховувати її довжину, форму, наявність фігур. Обриси її закінчення, перетин з іншими лініями на долоні свідчить про становлення людини, зміни професії, переплетення почуттів і прагнень.
 Лінія життя (оповідання) — оповідання Роберта Гайнлайна;
 Лінія життя (фільм, 1919) — фільм 1919 року;
 Лінія життя (фільм, 2008) — фільм 2008 року;
 Лінія життя (телесеріал) — телесеріал 2017 року.